Amapi ist eine 3D-Modellier-Software für Mac OS X und Windows, die anfangs vorrangig in der Spieleentwicklung Verwendung fand. Heute wird sie auch für anspruchsvolle 3D-Präsentationen von Objekten aller Art genutzt.

Das Programm wird in der Version Amapi Pro 7.5 angeboten. Eine Version Amapi 8 Pro wurde für das erste Quartal 2007 angekündigt, ist aber noch nicht veröffentlicht worden.

Entwicklung
Im Verlauf der Entwicklung konzentrierten sich die Entwickler von Amapi immer mehr auf umfassende Modellier-Möglichkeiten und ließen die (anfangs vorhandenen) Rendering-Fähigkeiten des Programms in den Hintergrund treten. Mittlerweile ist Amapi eine Modellier-Software und das von der gleichen Firma vertriebene Carrara 4 Pro übernimmt das Rendering und die Animation von den in Amapi erstellten 3D-Objekten.

Entwickelt wurde Amapi von der französischen Softwarefirma Eovia. Mitte 2006 erwarb die amerikanische Softwarefirma E frontier  die Rechte für das Programm und ist jetzt verantwortlich für Entwicklung und Vertrieb des 3D-Programms.

Eigenschaften
Das Programm unterstützt NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines), wodurch eine komplexe 3D-Objektentwicklung ermöglicht wird. So kann der Anwender beispielsweise auch polygonale Objekte direkt in NURBS-Objekte umwandeln und weiterbearbeiten. Die eingebaute Funktion zur Erzeugung und Ausgabe von Watertight-STL-Dateien ermöglicht dem Anwender die rasche Nutzung des Rapid-Prototyping-Verfahrens.

Dateiformate
Amapi unterstützt folgende Dateiformate (in der Version Pro 7.5):

Versionen
 Amapi 4.15
 Amapi 5.15
 Amapi 3D 6.1
 Amapi Pro 7.5

Einzelnachweise 

3D-Grafiksoftware
CAD-Programm
MacOS-Software
Windows-Software